16. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 8–9 lutego 1958 roku w szwedzkiej miejscowości Kristinehamn. Zawodniczki startowały na naturalnym lodowisku na Björkvallen. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 1000 m, 3000 m. Drugi raz z rzędu bezkonkurencyjna była reprezentantka ZSRR Inga Artamonowa. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek z 10 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1958 w sportach zimowych
1958 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Kristinehamn